Cet article est un complément à l'article sur le manga L'Habitant de l'infini. Il liste l'ensemble des tomes de la série, avec leur date de sortie en version originale et française, ainsi que leurs résumés. Les dates des tomes 1 à 9 de l'édition française correspondent à la réédition de Casterman dans le sens japonais.

Volumes reliés

Tomes 1 à 10 

|}

Tomes 11 à 20 

|}

Tomes 21 à 30 

|}

Notes et références 

Édition japonaise

Édition française

Habitant de l'infini
L'Habitant de l'infini